Heavy Soul può riferirsi a:
Heavy Soul, album di Paul Weller
Heavy Soul, album di Ike Quebec
Heavy Soul, album degli Atomic Rooster